Михаил Викторович Плугарёв (13 января 1983, Усть-Каменогорск, Казахская ССР, СССР) — казахстанский хоккеист, нападающий. Выступал за сборную студенческую сборную Казахстана на Универсиаде 2007 года.

Завершил игровую карьеру в 2014 году. В настоящее время является тренером детской хоккейной команды «Адмирал» для игроков 2008 года рождения.

Карьера

Игрока 
Воспитанник усть-каменогорского хоккея.

Начал карьеру во второй команде «Авангарда». В 2000 году перешёл в барнаульский «Мотор». Там провёл 2 сезона. После вернулся в родной усть-каменогорский «Торпедо». Не закрепившись в основной команде, Плугарёв в 2004 году перешёл в рудненский «Горняк». В 2008 году на сезон перешёл в «Казахмыс», после вернулся обратно в Рудный.

В 2010 году перешёл в «Алматы». Там провёл 2 сезона. После вернулся обратно в родной усть-каменогорский «Торпедо», где и в 2014 году закончил свою карьеру.

Тренерская 
После окончания карьеры стал тренером детской хоккейной команды усть-каменогорского «Торпедо» для игроков 2008 года рождения.

С 2018 года Плугарёв является тренером детской хоккейной команды «Адмирала» для игроков 2008 года рождения.

Достижения

Игрок 
Авангард-2
 Чемпион России среди юношей 1983 г.р. (1998)

Казцинк-Торпедо
 Чемпион Казахстана (2001/02)

Казахстан
 Бронзовый призер Всемирной Универсиады (2007)

Горняк (Рудный)
 Серебряный призёр Чемпионата Казахстана (2007/08)
 Серебряный призёр Первой лиги России региона Урал-Западный Сибирь (2007/08)
 Трёхкратный бронзовый призёр Чемпионата Казахстана (2004/05, 2005/06, 2006/07)
 Бронзовый призёр Кубка Казахстана (2005)

Казахмыс
 Обладатель Кубка Казахстана (2008)
 Бронзовый призёр Чемпионата Казахстана (2008/09)

Тренер 
Казцинк-Торпедо-08
 Чемпион блиц-турнира КГУ «ВКО СДЮШОР по хоккею с шайбой» (2016)
 Серебряный призёр Чемпионата Казахстана среди юношей 2004 г.р. (2018)
 Финалист Кубка Торпедо-2008 (2016)
 Бронзовый призёр «Кубка Покрышкина» (2017) 

Адмирал-08
 Победитель Первенства Владивостока среди юношей 2008 г.р. (2019)
 Обладатель Кубка Федерации Приморского края среди юношей 2008 г.р. (2019)
 Бронзовый призер Чемпионата Дальневосточного Федерального округа (2019)

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Хоккеисты Казахстана
Хоккейные нападающие
Игроки ХК «Торпедо» Усть-Каменогорск
Игроки ХК «Казахмыс»
Игроки ХК «Горняк» Рудный
Игроки ХК «Алматы»
Игроки ХК «Мотор» Барнаул
Игроки ХК «Авангард» Омск